Vece ist der Familienname von:

 Costa Vece (* 1969), Schweizer Video- und Installationskünstler
 Miriam Vece (* 1997), italienische Radsportlerin